Mamba kan avse:

Mamba – giftormar i giftsnoksläktet Mambor
Mamba (musikgrupp) – en svensk jazzgrupp
Mustang Mamba – en moped från svenska Mustang 
Mamba 35 – en segelbåt som konstruerades av Jan Becker

Geografi

Liberia 

 Mambah Kaba, distrikt, Margibi County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar